Ла Чиља има више значења:

 Ла Чиља (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Чиља (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику